Лабазюк — украинская фамилия.

Известные носители 
 Лабазюк, Виолета Александровна (род. 1986) — украинский политический деятель.
 Лабазюк, Сергей Петрович (род. 1980) — украинский политический деятель.